Lewaschow ist der Familienname folgender Personen:

 Wassili Wassiljewitsch Lewaschow (1783–1848), russischer General